Ponte d’Augusto ist der Name folgender Brücken in Italien:

 Ponte d’Augusto in Marecchia, siehe Marecchia #Ponte d’Augusto
 Ponte d’Augusto (Narni)
 Ponte d’Augusto (Rimini)